Die westdeutsche Fußballmeisterschaft 1931/32 war der 25. vom Westdeutschen Spiel-Verband organisierte Wettbewerb. Sieger wurde der FC Schalke 04. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreichten die Schalker das Halbfinale.

In den acht Bezirken wurden zunächst Bezirksmeister ermittelt. Die Bezirksmeister ermittelten anschließend im K.-o.-System den westdeutschen Meister, der sich zusammen mit dem Vizemeister direkt für die deutsche Meisterschaft qualifizierte. Der dritte Endrundenteilnehmer wurde der westdeutsche Pokalsieger.

Bezirksmeisterschaften

Rhein

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Endrunde

Mittelrhein

Gruppe 1 (rechtsrheinisch)

Gruppe 2 (linksrheinisch) 

Entscheidungsspiel um den Gruppensieg: TuS Mayen – SC 07 Bad Neuenahr 3:1.

Endspiele

Niederrhein

Gruppe A

Gruppe B

Endspiele

Berg-Mark

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Endrunde

Ruhr

Gruppe 1 

Entscheidungsspiele um Platz 1: Schwarz-Weiß Essen – Sportfreunde Essen 0:0 n. V., 5:2

Gruppe 2

Gruppe 3

Endrunde

Westfalen

Gruppe West

Gruppe Ost

Endspiele

Südwestfalen

Gruppe 1 (Sauerland) 

Entscheidungsspiel um Platz 1: SV Hüsten 09 – SpVgg Wetter 7:0

Gruppe 2 (Siegerland) 

Entscheidungsspiel um Platz 1: TuS Jahn Werdohl – Germania Mudersbach 4:1

Endspiele

Hessen-Hannover

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Endspiele

Endrunde

Westdeutsche Meisterschaft

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Westdeutscher Pokal 

Finale:

Literatur

Siehe auch 
 Deutsche Fußballmeisterschaft 1931/32
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft 1931/32
 Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1931/32
 Südostdeutsche Fußballmeisterschaft 1931/32

1931
Fußballsaison 1931/32